głaszczka – sprzęt laboratoryjny
 głaszczki – część narządów gębowych owadów